Xocoapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xocoapa, Veracruz, ort, Tezonapa, 
 Xocoapa, Guerrero, ort,